Чистопольский — название населённых пунктов в России:
 Чистопольский — посёлок в Мариинском районе Кемеровской области.
 Чистопольский — посёлок в Краснопартизанском районе Саратовской области.

См. также 
 Чистопольский Высоколетный
 Чистопольский кантон
 Чистопольский район
 Чистопольский сельсовет
 Чистопольский уезд
 Чистопольский часовой завод